Котис II (Cotys II) може да се отнася за:

 Котис II (одриси) – управлявал ок. 300-280 пр.н.е.
 Котис II – цар на Одриското царство 202-162 пр.н.е.
 Котис II (сапеи) – управлявал 42-15 пр.н.е.

Други:
 Тиберий Юлий Котис II – управлявал Боспорското царство 123/4–132/3